Ferdinand IV (1289-1312), roi de Castille et de León de 1295 à 1312
Ferdinand IV (1633-1654), roi des Romains de 1653 à 1654, roi de Bohême de 1646 à 1654, roi de Hongrie de 1647 à 1654
Ferdinand IV (1751-1825), roi de Sicile (insulaire) sous le nom de Ferdinand III de Sicile de 1759 à 1816, roi de Sicile (péninsulaire) sous le nom de Ferdinand IV de Naples de 1759 à 1806 et de 1815 à 1816 et roi des Deux-Siciles sous le nom de Ferdinand I des Deux-Siciles de 1759 à 1825
Ferdinand IV (1835-1908), grand-duc de Toscane de 1859 à 1860

Ferdinand 04